La saison 1985 du Championnat du Danemark de football était la  du championnat de première division au Danemark. Les 16 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'un poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. La 1.division passe de 16 à 14 clubs à partir de la saison suivante : les quatre derniers du classement en fin de saison sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le Brøndby IF qui remporte la compétition en terminant en tête de la poule. C'est le tout premier titre de champion du Danemark de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Le Lyngby BK est à la fois qualifié pour la Coupe des Coupes 1985-1986 grâce à sa victoire en Coupe du Danemark et pour la Coupe UEFA 1986-1987 après sa  en championnat.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Résultats complets : classement et tableau des scores

Championnat du Danemark de football
Danemark
1985 au Danemark